Star Command peut faire référence à :

 , un futur commandement de terrain de la Force spatiale des États-Unis.
 , un jeu de plateau de 1976 par Avalon Hill.
 Base des opérations sur Jason of Star Command, une émission de télévision pour enfants de 1978 à 1981.
 Star Command (ligne de jouets et dessin animé), une ligne de jouets, de figurines et de dessins animés pour la télévision américaine au milieu des années 1980.
 Star Command (jeu vidéo de 1988), un jeu vidéo pour Amiga et IBM PC basé sur le jeu de plateau.
 , un film de 1996 de Melinda M. Snodgrass, réalisé par Jim Johnston.
 Star Command: Revolution, un jeu d'ordinateur DOS de 1997 publié par GT Interactive.
 Base d'opérations de Les Aventures de Buzz l'Éclair, une émission de télévision de 2000-2001 mettant en scène le personnage de Toy Story.
 Star Command (jeu vidéo de 2013) est un jeu vidéo publié par Warballoon en 2013 pour IOS.

Homonymie de jeu vidéo